Wotton House ist der Name folgender Landhäuser in England:

 Wotton House (Buckinghamshire) in Wotton Underwood
 Wotton House (Surrey) in Wotton bei Dorking